Inntrance es una banda española de metalcore formada en el año 2006 por Kiko Hagall (ex Beethoven R) y Dani Fernández (ex Dark Moor).

Trayectoria 
Esta banda supuso un giro musical en la carrera de ambos, dando a sus composiciones un toque mucho más agresivo y moderno. Pronto entró en sus filas Miguel Bárez a la guitarra y Pepe Cobas a la batería. 

Con esta formación grabarían su primer Ep llamado Religion que cuenta con cinco agresivos temas. Después de grabar este Ep, Pepe Cobas abandonó la banda por motivos personales y su lugar pasó a ser ocupado por Nacho Arriaga actual batería de Arwen, quedando así la formación estable.

En junio de 2008, Inntrance grabó su primer larga duración The basis of Trancetherapy, distribuido en la primavera de 2009. Cuenta con 12 temas, entre los que destaca Secret Alibi, del cual grabaron un videoclip en otoño de 2008.
El segundo videoclip de la banda, Bullets, vio la luz en septiembre de 2009.

En la Navidad de 2010 lanzaron un videoclip versioneando el tema de Wham, Merry Christmas.
A principios de 2011, Inntrance lanza su segundo LP, llamado Impío, en esta ocasión todos los temas están escritos en castellano excepto una pista bonus denominada "The Way" (cantada en inglés).

Formación 
 Kiko Hagall - Vocal.
 Miguel Bárez - Guitarra.
 Art Rodríguez - Guitarra.
 Sergio Fraile - Bajo.
 Roberto Cappa - Batería.

Miembros pasados 
 2006 al 2007 - Pepe Cobas - Batería.
 2006 al 2010 - Dani Fernández - Bajo.
 2007 al 2011 - Nacho Arriaga - Batería.
 2011 - Javier Sane - Bajo.
 2011 - Raul Díaz - Bajo.

Discografía

Religión EP (2007) 

 Secret Alibi.	
 Rage of My Life. 	
 Religion. 	
 Succesfull Pain. 	
 Another Dimension.

The basis of Trancetherapy LP (2009) 

 - Bullets
 - Own Strength
 - Secret alibi
 - Redemption
 - Burning my way
 - Human sickness
 - Madman
 - Fear
 - Religion
 - Murdermorf
 - Another dimension
 - Let me die

Impío LP (2011) 

1.- Entre lamentos (Impío)
2.- Sin perder la fe
3.- Jamás te olvidaré
4.- Sinceridad
5.- La Tubo
6.- Claramente
7.- Déjame vivir
8.- El carrusel
9.- Tras el telón
10.- Estrés
11.- Sincéritas
12.- The way (Bonus track)

Enlaces externos 
 Página oficial

Grupos de metalcore de España
Grupos de metal alternativo de España
Grupos de nu metal de España
Grupos de heavy metal de España
Grupos de thrash metal de España
Grupos de groove metal de España
Grupos de música de Madrid
Grupos de rock de la Comunidad de Madrid
Cuartetos de música de España
Grupos de música de los años 2000
Grupos de música formados en 2006
Grupos de música separados en 2012